Tebas puede hacer referencia a las siguientes ciudades de la Antigüedad:

 Tebas de Egipto, capital del Imperio Medio y del Imperio Nuevo.
 Tebas de Grecia, la ciudad más importante de Beocia.
 Tebas Hipoplacia de Asia Menor, una ciudad situada en el noroeste de Anatolia.
 Tebas, también en Asia Menor, pero en la región de Jonia.
 Tebas de Ftiótide, otra antigua ciudad griega, de la región de Tesalia.

También puede hacer referencia al ciclo poético mitológico Los siete contra Tebas.

Además, a Javier Tebas, presidente de la Liga española de fútbol.

Enlaces externos